Атанас Хранов може да се отнася за:
 Атанас Хранов (кмет) (р. 1853), кмет на София
 Атанас Хранов (художник) (р. 1961), български художник